Roger Federer ha centrato la quarta vittoria consecutiva battendo in finale Rafael Nadal con il punteggio di 6-0, 7-6(5), 6(2)7, 6-3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (finalista)
  Andy Roddick (terzo turno)
  David Nalbandian (terzo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Mario Ančić (quarti di finale)
  James Blake (terzo turno)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Fernando González (terzo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Thomas Johansson (primo turno)
  Tomáš Berdych (ottavi di finale)
  Radek Štěpánek (quarti di finale)
  Sébastien Grosjean (terzo turno)
  Gastón Gaudio (secondo turno)

  Robby Ginepri (primo turno)
  Marcos Baghdatis (semifinalista)
  Tommy Haas (terzo turno)
  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Gaël Monfils (primo turno)
  Jarkko Nieminen (quarti di finale)
  David Ferrer (ottavi di finale)
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
  Andre Agassi (terzo turno)
  Olivier Rochus (terzo turno)
  Dmitrij Tursunov (ottavi di finale)
  Fernando Verdasco (ottavi di finale)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Kristof Vliegen (secondo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2006
ATP Tour 2006